A 3929-es jelzésű autóbuszvonal Sátoraljaújhely és környékének egyik regionális autóbuszjárata, amit a Volánbusz Zrt. lát el Sátoraljaújhely vasútállomás és Kéked között, útvonalára számos kistelepülést is felfűz.

Közlekedése 
A járat a Sátoraljaújhelyi járás székhelyének, Sátoraljaújhelynek a forgalmas vasútállomását köti össze Kéked településsel, útvonalára több kis zsáktelepülést is felfűzve. A vonalon Pálháza a másik fontos csomópont, illetve kiemelendő Hidasnémeti, ahol egyes járatai a vasútállomáson csatlakoznak a miskolci vonatokhoz. Fontosabb város a Gönci járás székhelye, Gönc, illetve Telkibánya is. Napi fordulószáma viszonylag alacsonynak mondható, Hidasnémeti és Kéked között csak napi két pár közlekedik (reggel ki a falvakból, délután pedig vissza), viszont pozitívum, hogy ezek végigjárják a Ronyva-partig a vonalat.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Sátoraljaújhely, vasútállomásvégállomás||74
|align=left|
|-
|1|| Sátoraljaújhely, Kossuth u. 33.; 40.||73
|align=left|
|-
|2|| Sátoraljaújhely, Hősök tere||72
|align=left|
|-
|3|| Sátoraljaújhely, Vasvári Pál u.||71
|align=left|
|-
|4|| Sátoraljaújhely, Közgazdasági iskola, Kazinczy utca||70
|align=left|
|-
|5|| Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 70., 51.||69
|align=left|
|-
|6|| Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 138., 91.||68
|align=left|
|-
|7|| Sátoraljaújhely, torzsás||67
|align=left|
|-
|8|| Sátoraljaújhely, TESCO||66
|align=left|
|-
|9|| Sátoraljaújhely, Mezőgép Vállalat||65
|align=left|
|-
|10|| Sátoraljaújhely (Széphalom), autóbusz-váróterem||64
|align=left|
|-
|11|| Alsóregmeci elágazás||63
|align=left|
|-
|12|| Mikóháza, temető||62
|align=left|
|-
|13|| Alsóregmec, Szabadság utca||61
|align=left|
|-
|14|| Felsőregmec, iskola||60
|align=left|
|-
|15|| Alsóregmec, Szabadság utca||59
|align=left|
|-
|16|| Mikóháza, temető||58
|align=left|
|-
|17|| Mikóháza, vegyesbolt||57
|align=left|
|-
|18|| Vilyvitányi elágazás||56
|align=left|
|-
|19|| Vilyvitány, temető||55
|align=left|
|-
|20|| Vilyvitány, tűzoltószertár||54
|align=left|
|-
|21|| Vilyvitány, forduló||53
|align=left|
|-
|22|| Vilyvitány, tűzoltószertár||52
|align=left|
|-
|23|| Vilyvitány, temető||51
|align=left|
|-
|24|| Vilyvitányi elágazás||50
|align=left|
|-
|25|| Vilyipuszta bejárati út||49
|align=left|
|-
|26|| Füzérradvány, kastélykerti elágazás||48
|align=left|
|-
|27|| Kovácsvágási elágazás||47
|align=left|
|-
|∫|| Kovácsvágás, Fő út 19.||46
|align=left|
|-
|∫|| Kovácsvágás, községháza||45
|align=left|
|-
|∫|| Kovácsvágás, Fő út 19.||44
|align=left|
|-
|∫|| Kovácsvágási elágazás||43
|align=left|
|-
|28|| Pálháza, autóbusz-váróterem||42
|align=left|
|-
|29|| Füzérradvány, Kossuth utca||41
|align=left|
|-
|30|| Pálháza, autóbusz-váróterem||40
|align=left|
|-
|31|| Pálháza, ipartelep bejárati út||39
|align=left|
|-
|32|| Bózsvai elágazás||38
|align=left|
|-
|∫|| Bózsva (Kisbózsva), autóbusz-forduló||37
|align=left|
|-
|∫|| Bózsvai elágazás||36
|align=left|
|-
|33|| Bózsva (Nagybózsva), autóbusz-váróterem||35
|align=left|
|-
|34|| Bózsva (Nagybózsva), autóbusz-váróterem||34
|align=left|
|-
|35|| Bózsva (Nagybózsva), autóbusz-váróterem||33
|align=left|
|-
|36|| Gunyakút||32
|align=left|
|-
|37|| Telkibánya, Damjanich utca 8.||31
|align=left|
|-
|38|| Telkibánya, Múzeum utca||30
|align=left|
|-
|39|| Telkibánya, községháza||29
|align=left|
|-
|40|| Telkibánya, posta||28
|align=left|
|-
|41|| Telkibánya, Petőfi utca 72.||27
|align=left|
|-
|42|| Telkibánya, víztározó||26
|align=left|
|-
|43|| Gönci kőbánya||25
|align=left|
|-
|44|| Gönc, városháza||24
|align=left|
|-
|45|| Gönc, sporttelep||23
|align=left|
|-
|46|| Gönci elágazás||22
|align=left|
|-
|47|| Gönc, fatelep||∫
|align=left|
|-
|48|| Göncruszka, iskola||∫
|align=left|
|-
|49|| Göncruszka, vegyesbolt||∫
|align=left|
|-
|50|| Göncruszka, iskola||∫
|align=left|
|-
|51|| Gönc, fatelep||∫
|align=left|
|-
|52|| Gönci elágazás||∫
|align=left|
|-
|53|| Zsujtai elágazás||21
|align=left|
|-
|54|| Hidasnémeti, takarékszövetkezet||20
|align=left|
|-
|55|| Hidasnémeti, vasútállomás bejárati út||19
|align=left|
|-
|56|| Hidasnémeti, iskola||∫
|align=left|
|-
|57|| Hidasnémeti, vasútállomás||18
|align=left|
|-
|58|| Hidasnémeti, vasútállomás bejárati út||17
|align=left|
|-
|59|| Hidasnémeti, takarékszövetkezet||16
|align=left|
|-
|60|| Zsujtai elágazás||15
|align=left|
|-
|61|| Zsujta, vasúti megállóhely||14
|align=left|
|-
|62|| Zsujta, Béke út 19.||13
|align=left|
|-
|63|| Zsujta, községháza||12
|align=left|
|-
|64|| Abaújvár, telkibányai elágazás||11
|align=left|
|-
|65|| Abaújvár, posta||10
|align=left|
|-
|66|| 9-es km-kő (tsz-telep)||9
|align=left|
|-
|67|| Pányoki elágazás||8
|align=left|
|-
|68|| Pányok, Fő út 2.||7
|align=left|
|-
|69|| Pányok, híd||6
|align=left|
|-
|70|| Pányok, Fő út 2.||5
|align=left|
|-
|71|| Pányoki elágazás||4
|align=left|
|-
|72|| Kéked, községháza||3
|align=left|
|-
|73|| Kéked, fürdő||2
|align=left|
|-
|74|| Kéked, községháza||1
|align=left|
|-
|75|| Felsőkéked, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
Menetrendi tájékoztató

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedése